Музей Писанка — музей декоративных пасхальных яиц в городе Коломыя Ивано-Франковской области. В коллекции музея более 12000 яиц из разных регионов Украины и стран мира. Среди экспонатов музея и яйца с автографами известных политических деятелей Украины. По результатам акции «Семь чудес Украины» музей оказался на восьмом месте по голосам интернет-пользователей и на семнадцатом месте по голосам экспертов.

История формирования музея 
Музей был создан на основе коллекции яиц в . Сначала экспозиции проводились в . 23 сентября 2000 года во время 10-го Международного гуцульского фестиваля музей был открыт в специализированном здании, частью которого является памятник писанке, высота которой достигает 13,5 метров, а диаметр — 10 метров. Таким образом коломыйский памятник является самой большой писанкой в мире. Здание было спроектировано Игорем Евстахиевичем Шуманом, оформляли ансамбль местные художники  и Мирослав Ясинский. Помещение музея изготовлено полностью из цветного стекла, а общая площадь созданного таким образом витража составляет больше 600 квадратных метров.

Награды 
По результатам акции «Семь чудес Украины» в 2007 году Музей занял 8–е место по голосам интернет-пользователей и 17–е место по голосам экспертов. Музей удостоен специальной награды - памятник современной Украины.

В 2017 году за высокий рейтинг от посетителей, Музей получил сертификат-награду от популярного в мире сайта для путешественников TripAdvisor, на котором находится более 500 миллионов отзывов об учреждениях туристической сферы в мире.

См. также 
 Писанка

Примечания

Ссылки 
 Музей «Писанка» Музей Писанковой Розписи
 Коломыйский музей «Писанка» в проекте «7 чудес Украины»
 Статья про музей «Писанка» в Коломые
 Музей Писанки в Коломые (фото и описание)

Литература 
 Крайний Иван (Ивано-Франковская область) Скарбниця диво–яєць. Про те, як виник єдиний у світі Музей писанкового розпису, з’явилися президентські автографи на яйцях та які обереги горяни замуровують у фундаменти своїх осель // «Украина молода» № 066 за 20 апреля 2011 года, С. 10

Музеи Ивано-Франковской области